Flandern (, ) kan syfta på:

Belgien
Flandern, landsdel av Belgien omfattande två av landets tre federala regioner, Bryssel och Flamländska regionen
Bryssel (region), en av tre federala regioner i Belgien (från 1993)
Bryssels krans, alternativt Flamländska kransen, 19 flamländska kranskommuner gränsande mot den federala regionen Bryssel
Bryssel (ort), agglomerationen Bryssel utan hänsyn till administrativ indelning
Flamländska regionen, en av tre federala regioner i Belgien (från 1993)
Västflandern, provins inom Flamländska regionen (från 1839)
Östflandern, provins inom Flamländska regionen (från 1839)
Flamländska Brabant, provins inom Flamländska regionen (från 1995)
Flamländska gemenskapen, en av tre federala gemenskaper i Belgien (från 1993)

Annan betydelse
Flandern (grevskap), franskt feodalt län (862-1405)
Franska Flandern, den del av det historiska grevskapet Flandern som idag befinner sig inom Franska republikens gränser
Stats-Flandern Generalstaternas Flandern, , generalitetsland inom Republiken Förenade Nederländerna (1581–1795)
Zeeländska Flandern, del av den nederländska provinsen Zeeland
Flandern (geologi), den nuvarande värmetiden under Holocen

Se även
Flamländska (olika betydelser)
Bryssel (olika betydelser)
Brabant (olika betydelser)